Antoine Zahra ist der Name folgender Personen:

* Antoine Zahra (Fußballspieler, 1977) (* 1977), maltesischer Fußballspieler
 Antoine Zahra (Fußballspieler, 1981) (* 1981), maltesischer Fußballspieler